Циклахена () — монотипный род растений семейства . Включает единственный вид: Циклахена дурнишниколистная ().

Синонимы

Ботаническое описание 

Однолетнее травянистое растение. Цветки в мелких корзинках, собранных в метельчатое соцветие. Краевые цветки в корзинке немногочисленные, с почти редуцированным околоцветником, женские; срединные — трубчато-колокольчатые, зеленовато-белые, обоеполые. Листья супротивные, сердцевидно-яйцевидые, по краям пильчато-зубчатые, сверху шероховатые от коротких щетинистых волосков, снизу сероватые от густого шелковисто-войлочного опушения, с черешками. Высота растения от 30 до 200 сантиметров. Стебель прямой, ребристый. Цветёт циклахена в июле-октябре, пыльца может вызывать аллергические реакции. Из-за указанной способности вызывать аллергические реакции, неспециалистами часто называется Амброзией, хотя весьма мало на неё похожа.

Значение циклахены как сорного растения 
Как и амброзия, циклахена быстро растёт и обедняет почву в культурных посевах, вызывая угнетение высеянных растений. Для уничтожения циклахены достаточно срезать растение под корень, но лучше выкорчевывать растение с корнем.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Подсолнечниковые
Флора Северной Америки
Флора Евразии
Монотипные роды растений
Инвазивные виды растений
Сорные растения
Растения Чёрной книги флоры Сибири